Рой Скотт Данбэр () — американский астроном, планетолог и первооткрыватель астероидов, который работает в Паломарской обсерватории. В период с 1981 по 1987 год им было открыто в общей сложности около 10 астероидов, большая часть из которых была обнаружена совместно с Элеанорой Хелин.

В 1976 году он окончил университет Альбано, в 1980 году получил докторскую степень по физике в Принстонском университете. В следующем году он начал работать в Лаборатории реактивного движения. Активно участвовал в программе по поиску астероидов PCAS. Большинство открытых им астероидов было обнаружено именно в рамках этой программы.

В знак признания его заслуг один из астероидов был назван в честь него .

См. также 
 Теодор Брорзен
 Педер Хорребоу
 Жоанни-Филипп Лагруа

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Первооткрыватели астероидов